Ernolsheim-Bruche est une commune française située dans le canton de Molsheim (Bas-Rhin) ;
 Ernolsheim-lès-Saverne est une commune française située dans le canton de Saverne (Bas-Rhin).